Kreidemann bzw. Kreidenmann ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Kreidemann (1871–1953), deutscher Theaterschauspieler
 Johann Konrad Kreidenmann (1577–1655), deutscher Jurist